Yamuna (Jamuna o Jumna) può riferirsi a:

Yamuna – affluente del Gange
Yamuna – dea dell'induismo
Jumna Fossae – un sistema di canali e depressioni sulla superficie di Tritone